Кокова — русская женская фамилия. Мужская форма — Коков.

 Кокова, Тамара Акашевна (род. 1934) — советская российская актриса. Заслуженная артистка РСФСР (1971).
 Кокова, Эльза Михайловна  (Чаркова, 1939 — 2001) — хакасский театральный деятель, первая женщина — театральный режиссёр в Хакасии.